Ел Пероте има више значења:

 Ел Пероте (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пероте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пероте (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пероте, Рафаел Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пероте, Умберто Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику